Ohios guvernör (Governor of Ohio) är den främste utövaren av verkställande makt och det högsta offentliga ämbetet i den amerikanska delstaten Ohio.

Guvernören är högste befälhavare för delstatens nationalgarde, kan bevilja nåd för dömda brottslingar i Ohios rättssystem och kan lägga in veto mot lagar och beslut fattade av delstatens lagstiftande församling. En sittande guvernör kan i teorin väljas om obegränsat antal gånger, fast under förutsättning att det sker med högst två mandatperioder i följd med någon annan som guvernör i en hel mandatperiod däremellan.

John Kasich är Ohios guvernör sedan den 10 januari 2011.

Guvernörer från 1803 till idag 

Innan Ohio upptogs i Amerikas Förenta Stater som en fullvärdig delstat hade man varit en del av Nordvästterritoriet (Northwest Territory) från 1787 till 1803.

Se även 
 Ohio
 Demokratisk-republikanska partiet
 Whigpartiet
 Demokratiska partiet
 Republikanska partiet
 National Union Party

Referenser

Noter

Externa länkar 
 governor.ohio.gov

 
Listor över guvernörer i amerikanska delstater och territorier